A Nemo lehetséges jelentései:
 Nemo kapitány, Jules Verne regénye
 Nemo-pont, földrajzi hely
 NEMO, finn 120 mm-es félautomata aknavető